Quassia és un gènere de plantes amb flors dins la família Simaroubaceae. Segons alguns botànics el gènere només consta d'una espècie, Quassia amara mentre altres botànic consideren 40 espècies d'arbres i arbusts. El gènere rep el nom d'un antic esclau de Surinam, Graman Quassi el qual va descobrir les propietats medicinals de l'escorça de Quassia amara. Algunes espècies tenen propietats insecticides.

Les espècies inclouen també:
 Quassia africana
 Quassia amara
 Quassia bidwillii
 Quassia indica
 Quassia sp. 'Moonee Creek' - Austràlia
 Quassia sp. 'Mount Nardi' - Austràlia
 Quassia undulata

És la font dels "quassinoides" quassin i neo-quassin.

Referències 

Sapindals